Nixenteich steht für:
 den alternativen Namen für den Rossendorfer Teich, Dresden, Sachsen
 Nixenteich (Schönfeld), Teich bei Schönfeld, Dresden, Sachsen
 Schullwitzer Nixenteich, Teich bei Schullwitz, Dresden, Sachsen
 Nixenteich Schullwitz, als Naturdenkmal geschützter Bereich um diesen Teich
 einen See im Hohlstein, einer Höhle im Werra-Meißner-Kreis, Hessen